PCF steht als Abkürzung für:

 Fast Patrol Craft, auch bekannt als Swift Boat, ein Typ mittlerer Patrouillenboote der United States Navy
 Parti communiste français, Kommunistische Partei Frankreichs (KPF)
 Participatory Culture Foundation, gemeinnützige Organisation in den Vereinigten Staaten
 People Can Fly, polnischer Entwickler von Computerspielen, siehe Epic Games Poland
 Photonic-Crystal Fiber, eine Glasfaser, siehe Photonischer Kristall
 Point Coordination Function, ein Medienzugriffsverfahren in WLANs
 Physical Constraints File, Datei für die Spezifikation eines FPGA
 Product Carbon Footprint, CO2-Fußabdruck eines Produkts, siehe CO2-Bilanz #Der CO₂-Fußabdruck eines Produkts
pcf-Theorie der Mengenlehre (Theorie möglicher Kofinalitäten) von Saharon Shelah

Abkürzung